Кастрополь (Испания)
 Кастрополь (Крым)